Název Medlovice má více obcí:
 Medlovice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Medlovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov

Externí odkazy